Колонија Санто Доминго има више значења:

 Колонија Санто Доминго (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Колонија Санто Доминго, 23 де Енеро (Унион Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику